Lugo ist eine Gemeinde (Concello) und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Autonomen Gemeinschaft (Comunidade Autónoma) Galicien im Nordwesten Spaniens. Sie wird vom Rio Miño durchflossen und hat  Einwohner (Stand ).

Geschichte 
Lugo ist die älteste Stadt Galiciens. Ihre Gründung geht auf die expansive Politik der Römer in der Zeit des Kaisers Augustus zurück. Diese zielte unter anderem darauf ab, den Nordwesten der Iberischen Halbinsel dauerhaft zu befrieden. Paullus Fabius Maximus gründete 14–13 v. Chr. im Namen seines Kaisers den Ort Lucus Augusti an der Stelle eines etwa seit 25 v. Chr. bestehenden Militärlagers.

Sehenswürdigkeiten 
 Der alte Stadtkern ist vollständig von der mehr als zwei Kilometer langen Römischen Stadtmauer von Lugo aus dem 3. Jahrhundert umgeben, die seit dem Jahr 2000 als UNESCO-Welterbe anerkannt ist. Die Mauer ist zwischen sechs und acht Metern dick, an der höchsten Stelle etwa zwölf Meter hoch und weist 85, meist halbkreisförmige Türme auf. Die Mauer hatte zu römischer Zeit fünf Tore, heute zehn Tore.
 Die romanische Kathedrale Santa Maria, Bischofskirche des römisch-katholischen Bistums Lugo, wurde im 12. Jahrhundert errichtet, erhielt aber im Laufe ihrer Geschichte auch gotische, barocke und neoklassische Bauteile. Der romanische Bau ersetzte eine erste Kirche von 755; er wurde 1273 fertiggestellt. Die Kathedrale erhielt 1896 den Titel einer Basilika minor.

Regelmäßige Veranstaltungen 
Das jährlich im Juni stattfindende Fest Arde Lucus lässt die regionale römische und keltische Castrokultur wieder aufleben.

Demografie 

Quelle:  – grafische Aufarbeitung für Wikipedia

Klimatabelle

Sport 
Der Fußballverein Club Deportivo Lugo spielt in der Segunda División in seinem Heimstadion Estadio Anxo Carro. Der Club Baloncesto Breogán spielt in der höchsten spanischen Basketballliga.

2005 wurden im Círculo de Las Artes die Weltmeisterschaften im Dreiband ausgetragen. Daniel Sánchez konnte seinen Heimvorteil dabei nutzen und den Niederländer Jean Paul de Bruijn im Finale schlagen und sich seinen zweiten Titel nach 1998 holen. Bereits 2001 wurde der vierte Dreiband-Weltcup in Lugo ausgetragen.

Städtepartnerschaften 
Lugo hat folgende Partnerstädte:
 Dinan in der Bretagne (Frankreich)
 Viana do Castelo (Portugal)
 Qinhuangdao (Volksrepublik China)
 Braga (Kooperationsabkommen seit 2014)

In Lugo geboren 

 Ángel Castro Argiz (1875–1956), Vater von Fidel Castro
 Michele Gortani (1883–1966), italienischer Geologe und Politiker
 Antonio Carro Martínez (1923–2020), Politiker
 Severino Reija (* 1938), Fußballspieler
 Carmen Blanco (* 1954), galicische Schriftstellerin
 Claudio Rodríguez Fer (* 1956), galicischer Schriftsteller
 Xela Arias (1962–2003), galicische Autorin und Übersetzerin
 Marta Rivera de la Cruz (* 1970), Schriftstellerin, Politikerin und Journalistin
 Silvia Jato (* 1971), spanisches Model und Fernsehmoderatorin
 Luis Tosar (* 1971), Schauspieler
 María Abel (* 1974), Langstreckenläuferin
 Alessandra Aguilar (* 1978), Langstreckenläuferin
 Pilar Abella (* 1980), Schauspielerin
 Jorge Prado (* 2001), Motocross-Rennfahrer

Weblinks 

 Touristische Informationen zu Lugo (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in Galicien
Provinzhauptstadt in Spanien
Conjunto histórico-artístico
 
Stadt in Spanien